Tomás de Veri y Togores (Palma de Mallorca, 1763-Ibidem, 1838) fue un aristócrata y militar español. Perteneciente a la Casa de Veri, se formó en París en la École de Ponts et Chausés  y fue caballero de las órdenes de San Juan de Jerusalém y de Calatrava. Coronel de los voluntarios de Palma, sirvió en el ejército hasta el grado de brigadier.

Actividad en la Mallorca ilustrada 
Además de la tradicional educación encaminada a tomar la carrera de las armas, como era habitual entre los hijos de la nobleza, Tomàs de Verí tuvo una formación académica que le llevó a ser alumno de las escuelas de Dibujo y Matemáticas de la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País e incluso a ganar un premio de matemáticas en el año 1779. Poco después se trasladó a Madrid donde, paralelamente a su carrera militar, prosiguió sus estudios de matemáticas. Finalizados sus estudios militares en 1796, retornó a Palma para hacerse cargo de la administración de la hacienda familiar. También sabemos que durante su niñez y juventud viajó varias veces a Italia acompañado por sus padres. 

Otra faceta de Veri es su estrecha relación con los ilustrados locales como el conde de Ayamans, el marqués de la Bastida, Nicolau Llabrés d’Armengol y Bernat Constestí. Especialmente intensa fue su relación con Gaspar Melchor de Jovellanos durante el cautiverio de este en la isla (1801- 1808). Precisamente, Tomás de Veri y Antoni de Montis, marqués de la Bastida, están considerados los miembros más progresistas dentro de la Sociedad.

Su actividad como socio de la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País, de la que fue secretario de correspondencia entre 1790 y 1798 y de nuevo entre 1802 y 1808, fue destacada. Recordemos que entre los objetivos de esta fue precisamente promover la cultura, la agricultura, la industria y el comercio. En el campo de la agricultura destacó el fomento del cultivo de la higuera, almendros, la plantación de viña (1798, 1842, 1851) y todo tipo de árboles. La documentación muestra como la política agraria  que siguió Tomás de Veri sintonizaba plenamente con la que impulsaba la SEMAP.

Guerra de la Independencia 
Entre 1808 y 1816 participó como militar en la Guerra contra Napoleón. Vocal por Mallorca en la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino de España durante la guerra de la independencia de 1808 a 1810. En concreto participó en la Sección de Guerra siendo teniente coronel de ingenieros que estaba compuesta también por los diputados marqués del Camposagrado; Francisco Palafox; el Príncipe Pio; Tilly y García de la Torre.

La misión de la Sección de Guerra consistía en:

Estando en Tarragona el 20 de octubre de 1809 como representante de la Junta Central dirigió un escrito al pueblo catalán a que no se dejasen humillar por el usurpador. Es tan hermosa proclama, que merece ser transcrita, por lo menos uno de los párrafos lleno de patriotismo, que dice:

Vida personal 
En 1807 contrajo matrimonio con Bárbara de Salas y Boixadors, hija de Antoni Fuster de Salas y Cotoner, su contrincante en el pleito de Son Sales. Fue un matrimonio aconsejado por su amigo Gaspar-Melchor de Jovellanos. 

Parece pertinente transcribir parte de la carta que este le escribió a Tomás de Verí para felicitarle con motivo de este enlace pues en ella se plasmaba el código moral reformista que intentaban inculcar los ilustrados respecto a la nobleza y otras clases altas:

 

Falleció el 26 de septiembre de 1836, según consta manuscrito en su testamento de 11 de mayo de 1826 (codicilo de 1 de mayo de 1828 y otro codicilo de 31 de julio de 1833), ante el notario Joan Oliver y Mascaró. Le sucedió su hijo Pedro de Veri y Salas.

Distinciones 
 Caballero de la Orden de Calatrava
 Caballero de la Orden de Malta
 Cruz y placa de la Orden de San Hermenegildo

Bibliografía 

 
 Resistencia y revolución durante la Guerra de la Independencia Ref. Tomas de Verí
 Tarragona en la Guerra de la Independencia Ref. Tomas de Veri

Referencias 

Casa de Veri
Nobles de las Islas Baleares
Políticos de España de ámbito estatal
Militares de las Islas Baleares
Historia de las Islas Baleares
Caballeros de la Orden de Calatrava
Caballeros de la Orden de Malta
Nacidos en Palma de Mallorca
Fallecidos en Palma de Mallorca